Universidad de Wittenberg puede referirse a:
 Universidad de Wittenberg (1502), universidad fundada en 1502 en Alemania;
 Universidad Martín Lutero de Halle-Wittenberg, en Sajonia-Anhalt (Alemania); o
 Universidad de Wittenberg, en Ohio (Estados Unidos).